Новая Суртайка — село в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Быстрянский сельсовет.

История 
Основан в 1776 году. В 1926 году деревня Ново-Суртайская состояла из 91 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали шорцы. В административном отношении входила в состав Старо-Суртайского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)